Die ukrainische Freie-Pyramide-Meisterschaft 2020 war ein Billardturnier, das vom 1. bis 5. Oktober 2020 im BK Buffalo in Uschhorod stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister der Ukraine in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards.

Ukrainische Meisterin wurde die 15-jährige Marija Skotschuk, die im Finale Jana Wassylowa mit 5:2 besiegte. Den dritten Platz belegte die Vorjahreszweite Chrystyna Schewtschenko, Julija Malachowa wurde Vierte. Titelverteidigerin Marija Pudowkina nahm nicht teil.

Bei den Herren setzte sich Oleh Haluschko im Endspiel gegen Stanislaw Tymtschij mit 7:6 durch. Bohdan Schuhalej und Dmytro Humenjuk kamen auf den dritten Rang. Titelverteidiger Dmytro Biloserow nahm nicht teil.

Herrenturnier

Modus 
Die acht Bestplatzierten der nationalen Rangliste waren im Achtelfinale gesetzt. Die übrigen 41 Teilnehmer ermittelten im Doppel-K.-o.-System die acht weiteren Qualifizierten für die Finalrunde, in der das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt wurde.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
32 Spieler (9 Sieger der Hauptrunde und 23 Spieler, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
16 Spieler (Sieger der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Gewinnerrunde 
8 Spieler (Sieger der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
25 Spieler (9 Verlierer der Hauptrunde 16 Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 1. Verliererrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 2. Verliererrunde gegen Verlierer der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

4. Verliererrunde 
8 Spieler (Sieger der 3. Verliererrunde)

|

|}
|}

5. Verliererrunde 
8 Spieler (Sieger der 4. Verliererrunde gegen Verlierer der 3. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die fünf Teilnehmerinnen traten im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Das Finale wurde im K.-o.-System gespielt.

Turnierplan

Einzelnachweise 

2020
Billardveranstaltung 2020
Billardturnier in Uschhorod